Göttelfingen ist der Name folgender Orte:

 Göttelfingen (Seewald), Ortsteil der Gemeinde Seewald im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Göttelfingen (Eutingen im Gäu), Ortsteil der Gemeinde Eutingen im Gäu im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg